Nächte des Grauens steht für:

 Nächte des Grauens (1916), deutscher Film von Arthur Robison
 Nächte des Grauens (1966), britischer Film von John Gilling